Golob je lahko:

 Golob, enajsti najbolj pogost priimek v Sloveniji
 golob, ptič iz reda golobov
 glinasti golob, premična tarča za športno streljanje